Wahlkreis Darmstadt-Dieburg steht für folgende Landtagswahlkreise in Hessen:

 Wahlkreis Darmstadt-Dieburg I
 Wahlkreis Darmstadt-Dieburg II